Austria:
 Zellberg – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Schwaz

Inne:
 Zellberg Buam – austriacka grupa muzyczna